Ehenichtigkeit oder Eheannullierung steht für:

 Nichtigerklärung (Ehe), ein juristischer Vorgang
 Ehenichtigkeit (Kirchenrecht), ein Verfahren im Kirchenrecht